Sztylet – biała broń
 sztylet – w anatomii jest twardą, ostrą, anatomiczną strukturą służącą do wnikania w żywiciela, występującą u niektórych bezkręgowców i niektórych owadów
 Sztylet (film 1969)
 Sztylet (film 1999)